Жало́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сансер. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18116.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Орлеана, в 34 км к северо-востоку от Буржа.

По территории коммун протекают реки Беннель () и Шантрен ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 296 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 188 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 134 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 67,1 %). Из 134 активных работали 120 человек (65 мужчин и 55 женщин), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 54 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV век). Исторический памятник с 2009 года
 Церковь Сент-Маделен (XII век)
 Надгробная плита на могиле Катрины Миллен (1683 год). Исторический памятник с 1908 года
 Надгробная плита на могиле Марии де Ланжоньер (XVII век). Исторический памятник с 1908 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер